Supercoppa tedesca 2018 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa tedesca 2018 – torneo di pallavolo maschile